Платфо́рма 77-й киломе́тр — остановочный пункт Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги, расположенный на участке Санкт-Петербург — Оредеж — Батецкая между станцией Слудицы и платформой 80 км.

Остановочный пункт состоит из двух высоких прямых укороченных пассажирских платформ, одна (на Оредеж) рассчитана на приём двух вагонов электропоезда, другая (на Санкт-Петербург), построенная при прокладке второго пути на участке Слудицы - Новинка - на три вагона электропоезда.Посадка на Санкт-Петербург осуществляется в три первых вагона по ходу состава, на Оредеж — в два последних вагона состава.

Остановочный пункт расположен в Гатчинском районе Ленинградской области у северной границы крупного садоводческого массива «Новинка», включающего 6921 садовый участок. Участки массива расположены по обе стороны от железной дороги и отделены от неё лесополосой.

Возле остановочного пункта сохранилась будка железной дороги, расположенная к северу от платформы с восточной стороны от железнодорожного полотна.

В первой половине 1940-х годов в этом месте была узловая станция Разъезд № 2 на пересечении Витебского направления с рокадной железной дорогой Будогощь — Чудово — Веймарн. От станции на 77 километре рокадная железная дорога шла на восток к станции Ёглино, а на запад — к станции Дивенская. После окончания Великой Отечественной войны рокадная железная дорога была разобрана.

В 1988 году была произведена электрификация постоянным током остановочного пункта напряжением 3 кВ в составе участка Вырица — Чолово. 

На расстоянии около 5 км к юго-западу от остановочного пункта находится живописное урочище Мама-Камень, популярное среди туристов. В XVII веке по данному урочищу проходила государственная граница между Русским царством и Шведским королевством, проведённая согласно условиям Столбовского мирного договора. Вопрос о том, являлся ли граничным камнем собственно «Мама-Камень», на поверхности которого в настоящее время отсутствуют чёткие следы признаков пограничного знака, или расположенный на расстоянии около 300 метров к югу от него валун меньшего размера «Рубежный камень», остаётся дискуссионным.

Пригородное сообщение 
На платформе останавливаются  все электропоезда, курсирующие на линии Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж (как полного маршрута до Оредежа, так и укороченных: Санкт-Петербург — Новинки, Санкт-Петербург — Чаща, Санкт-Петербург — Чолово).

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов на Яндекс-расписаниях.
 Расписание поездов на tutu.ru
 Ост. п. 77 км на топографической карте масштаба 1:200000 1986 года издания по состоянию местности на 1980 год..
 Остановочный пункт 77 км в атласе Ленинградской области.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района
Бывшие железнодорожные станции